Городские и сельские поселения в Московской области существовали с 2004 до 2019 гг. Образованы они были как муниципальные образования в составе муниципальных районов в ходе начала реформы местного самоуправления (2004—2005 гг.) в соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В 2009 году было дополнительно образовано одно сельское поселение путём выделения из существующего. Всего были образованы и на начало 2010 года существовали 307 поселений (114 городских и 193 сельских). В 2012 году в связи с осуществлением расширения Москвы были упразднены и переданы в состав Москвы 3 городских и 16 сельских поселений Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов. В дальнейшем в процессе реформирования и укрупнения муниципальных образований в Московской области (2015—2019 гг.) все поселения (вместе с муниципальными районами) были упразднены и объединены в городские округа.

В списке ниже перечислены все существовавшие городские и сельские поселения Московской области.

Сельским и городским поселениям на уровне административно-территориального устройства соответствовали выделявшиеся территориальные единицы:
 сельские поселения;
 города районного подчинения,
 в том числе с административной территорией;
 посёлки городского типа (с 2015 года наделены статусом посёлков городского типа районного подчинения),
 в том числе с административной территорией.

Упразднённые городские и сельские поселения

Упразднённые муниципальные районы 
Все упразднённые городские и сельские поселения Московской области входили в состав муниципальных районов. Всего на начало 2010 года существовали 36 муниципальных районов. В процессе реформирования и укрупнения муниципальных образований в Московской области наряду с упразднением городских и сельских поселений все муниципальные районы были преобразованы в городские округа либо объединены с другими городскими округами. Ниже приводится список существовавших муниципальных районов Московской области.

См. также 
 Административно-территориальное деление Московской области
 Население Московской области
 Сельские округа Московской области

Примечания 

Списки:Московская область
Московской области
Упразднённые городские поселения Московской области
Упразднённые сельские поселения Московской области
Упразднённые муниципальные районы Московской области
География Московской области